Натуральне число 871
 871 рік до нашої ери
 871 рік нашої ери